|-
| 201901 - || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201902 - || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201903 - || || 27 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201904 - || || 29 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201905 - || || 23 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201906 - || || 24 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201907 - || || 24 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201908 - || || 25 de gener de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 201909 - || || 28 de gener de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 201910 - || || 29 de gener de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 201911 - || || 28 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 201912 - || || 26 de gener de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 201913 - || || 26 de gener de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 201914 - || || 30 de gener de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 201915 - || || 17 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 201916 - || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 201917 - || || 16 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 201918 - || || 10 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 201919 - || || 10 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 201920 - || || 10 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 201921 - || || 15 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201922 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 201923 - || || 15 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201924 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 201925 - || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 201926 - || || 12 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 201927 - || || 13 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 201928 - || || 13 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 201929 - || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 201930 - || || 17 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201931 - || || 20 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201932 - || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 201933 - || || 26 de febrer de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 201934 - || || 23 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201935 - || || 26 de febrer de 2004 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 201936 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 201937 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 201938 - || || 9 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 201939 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 201940 - || || 15 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 201941 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201942 - || || 17 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 201943 - || || 15 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201944 - || || 13 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 201945 - || || 15 d'abril de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 201946 - || || 14 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 201947 - || || 19 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 201948 - || || 24 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 201949 - || || 9 de maig de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 201950 - || || 12 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201951 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201952 - || || 12 de maig de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 201953 - || || 13 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 201954 - || || 16 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201955 - || || 11 de juny de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 201956 - || || 13 de juny de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 201957 - || || 24 de juny de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 201958 - || || 11 de juliol de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 201959 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201960 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201961 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201962 - || || 14 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201963 - || || 15 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201964 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201965 - || || 16 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201966 - || || 25 de juliol de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 201967 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 201968 - || || 8 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 201969 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 201970 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 201971 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 201972 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201973 - || || 6 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 201974 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 201975 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201976 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201977 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 201978 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 201979 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201980 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201981 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201982 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201983 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201984 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201985 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 201986 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201987 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201988 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201989 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 201990 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201991 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201992 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201993 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201994 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201995 - || || 11 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201996 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201997 - || || 14 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 201998 - || || 12 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 201999 - || || 12 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202000 - || || 11 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
|}

1